Jussieu se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Antoine de Jussieu
 Adrien Henri Laurent de Jussieu
 Antoine Laurent de Jussieu
 Bernard de Jussieu
 Christophe de Jussieu
 Joseph de Jussieu